Oekraïense hockeyploeg (mannen)
 Oekraïense hockeyploeg (vrouwen)